En Europe, plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Bellevue :

Allemagne 
 Gare de Berlin Bellevue

France 
 Gare de Bellevue, à Meudon
 Gare de Bellevue-Funiculaire, à Meudon et Sèvres
 Gare de Saint-Étienne-Bellevue
 Gare de Saint-Martin-Bellevue

Suisse 
 Gare de Genthod - Bellevue

Bellevue